een verbindingsmethode, klinken (verbinding)
 een plaats in Duitsland, Klinken (Mecklenburg)
 een tafelmanier, proosten